Грушецкий — польская фамилия; имеет женскую форму :

 Грушецкие — польский дворянский род.
 
 Грушецкий, Антон Антонович (1734—1798) — художник польского короля Станислава Понятовского.
 Грушецкий, Артур (1852—1929) — польский писатель.
 
 
 Грушецкий, Владислав Флорианович (1888—1938) — комдив.
 Грушецкий, Вячеслав Петрович (1859—1924) — главврач Ваныкинской больницы, врач семьи графа Л. Н. Толстого.
 Грушецкий, Евгений Николаевич (1874—?) — подполковник, военный инженер, петербургский архитектор.
 Грушецкий, Иван Самойлович (1904—1982) — генерал-майор, председатель Президиума ВС УССР.
 Грушецкий, Михаил Михайлович (1810—1895) — предводитель дворянства Псковской губернии.
 Грушецкий, Николай Михайлович (1863—1911) — архитектор Курска.
 Грушецкий, Пётр Иванович (1874—?) — церковный деятель.
 Грушецкий, Сергей Фёдорович — крупный рыбопромышленник начала XX века.
 Грушецкий, Семён Фёдорович — дворянин московский (1658—1668), воевода в Чернавске (1668), боярин (с 1680).
 Грушецкий, Фёдор Александрович (1798—?) — полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.

